Інженер-майор  ( — «здібність», «винахідливість»; і , — «старший») .
 Інженер-майор  — військове звання старшого офіцерського, інженерно-технічного складу Червоної армії, а також некорабельного складу і берегової охорони ВМС в 1942/1943–1971.
 Інженер-майор  — персональне звання старшого начальницького складу в Народному комісаріаті шляхів сполучення в 1943–1954.

Військові звання
Знаки розрізнення залізничників України